Тибасоса () — город и муниципалитет в центральной части Колумбии, на территории департамента Бояка. Входит в состав провинции .

История 
Муниципалитет Тибасоса был выделен в отдельную административную единицу в 1778 году.

Географическое положение 

Город расположен на северо-востоке центральной части департамента, в горной местности Восточной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 41 километра к северо-востоку от города Тунха, административного центра департамента. Абсолютная высота — 2507 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Тибасоса граничит на северо-западе с территорией муниципалитета Дуитама, на северо-востоке— с муниципалитетами Санта-Роса-де-Витербо и Нобса, на востоке — с муниципалитетом Согамосо, на юге — с муниципалитетом Фиравитоба, на западе — с муниципалитетом Пайпа. Площадь муниципалитета составляет 94,3 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 14 063 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 49,3 % от населения Тибасосы, женщины — соответственно 50,7 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,6 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,4 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 89,6 %.

Экономика 
Основу экономики Тибасосы составляют сельское хозяйство, розничная торговля и туризм.
53 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 28,5 % — предприятия сферы обслуживания, 17,3 % — промышленные предприятия, 1,2 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 62.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Бояка